91-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 91-й меридиан восточной долготы
 91-й меридиан западной долготы